Ton steht für:

der Ton (Mz. die Töne; ,  ‚Spannung, Laut, Klang‘):

 Klang, eine Art akustischer Wahrnehmung
 Ton (Musik), Schallereignis
 Klangfarbe, der charakteristische Klang oder „Ton“ eines Musikinstruments oder Musikers
 Kirchentonart, ein musikalischer Modus
 Ganzton, Tonhöhenintervall
 Sinuston, sinusförmige Schallschwingung
 Tonlage, Stimmlage
 Tonlage, die bedeutungstragende Stimmhöhenmodulation von Silben in der Sprache, siehe Tonsprache
 Ton (Literatur), Strophenform in der mittelalterlichen deutschen Literatur

 Farbton, Buntqualität einer Farbe
 (guter) Ton, siehe Umgangsformen

der Ton (Tonerde; Mz. die Tone; urgerm.  ‚Lehm‘):

 Ton (Bodenart), mineralischer Boden mit sehr geringer Korngröße
 Tonminerale, die verschiedenen kristallinen Bestandteile von Tonböden
 ein keramischer Werkstoff, siehe Töpferei

(die) ton  (Mz. tons, engl. ‚Tonne‘; auch dt. meist kleingeschrieben):
 Long ton, Britische Tonne
 Short ton, Amerikanische Tonne

Ton ist der Name folgender geographischer Objekte:
 eine Endung englischer Ortsnamen, zu town, siehe -ton

 Ton (Trentino), Gemeinde der Provinz Trient, Italien

 Ton (Chiers), Fluss im belgisch-französischen Grenzgebiet, Nebenfluss der Chiers
 Ton (Oise), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Oise

Ton ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Ton (* 1962), Schweizer Eishockeyspieler
 Hoan Ton-That, australischer Software-Programmierer und Unternehmer
 Matteo Ton (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Petr Ton (* 1973), tschechischer Eishockeyspieler
 Svatoslav Ton (* 1978), tschechischer Hochspringer
 Ton That Tung (1912–1982), vietnamesischer Leberchirurg

Ton ist im Sprachbereich des Niederländischen entweder ein eigener Vorname oder ein kurzer Rufname für Antonius oder Anton.

ton steht als Kürzel für:
 Tongaische Sprache (ISO-639-3-Code)

TON steht für:
 Tarif Oberpfalz Nord, Tarifgemeinschaft im bayerischen Bezirk Oberpfalz
 Tonga, Länderkürzel nach ISO 3166
 Turn Over Number, Maß für die Katalysatoraktivität, siehe katalytische Produktivität
 Geruchsschwellenwert („Threshold Odour Number“)

Siehe auch:
 Tonart (Tongeschlecht plus Tonleiter)
 Thon
 Toon (Begriffsklärung)
 Tonn
 Tone

Abkürzung